Кулево    — деревня  в  Смоленской области России,  в Сафоновском районе. Население – 20 жителей (2007 год)  .  Расположена в центральной части области  в 4 км к юго-востоку от города Сафонова,  в 10 км южнее автодороги , в 1,5 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль, на правом берегу реки Вопец.  Входит в состав Барановского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района